Сен-Дидье:

 Сен-Дидье — коммуна во Франции, департамент Верхние Альпы.
 Сен-Дидье — коммуна во Франции, департамент Воклюз.
 Сен-Дидье — коммуна во Франции, департамент Иль и Вилен.
 Сен-Дидье — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор.
 Сен-Дидье — коммуна во Франции, департамент Ньевр.
 Сен-Дидье — коммуна во Франции, департамент Юра.

См. также 
 Сен-Дидье-ан-Донжон
 Сен-Дидье-де-Бизон
 Сен-Дидье-де-ла-Тур
 Сен-Дидье-де-Форман
 Сен-Дидье-д’Осья
 Сен-Дидье-ла-Форе